Омс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Омс, Мануэль де (исп. Manuel de Oms y de Santa Pau, primer marqués de Castelldosrius; 1651, Барселона — 24 апреля, 1710, Лима) — испанский дипломат, литератор и колониальный чиновник.
 Омс, Хендрик (нидерл. Hendrik Ooms, 18 марта 1916 — 6 декабря 1993) — нидерландский велогонщик, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

См. также 
 ОМС